Romanian Masters 2018 – nierankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Turniej ten rozegrany został w dniach 14-18 marca 2018 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 50 000
II miejsce: € 25 000
Półfinalista: € 12 500
Ćwierćfinalista: € 10 000 
Runda 1: € 7500 

Pula nagród: € 200 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 137, 124, 111  Stuart Bingham
 136, 133  Allister Carter
 130  Mark Allen
 120  Ryan Day
 118, 101  Judd Trump
 109, 108  Stephen Maguire

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

2017 w sporcie
2018 w Rumunii
Sport w Budapeszcie
Nierankingowe turnieje snookerowe